Het Zweedse woord voor het noorden
 Norr (Helsingborg), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Helsingborg
 Norr (Katrineholm), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Katrineholm
 Norr (Malmö), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Malmö
 Norr (Växjö), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Växjö
 Norr (Örebro), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Örebro